Lísek (Duits: Lhota) is een Tsjechische gemeente in de regio Vysočina, en maakt deel uit van het district Žďár nad Sázavou.

Lísek telt 381 inwoners (2006).

Gemeente in Žďár nad Sázavou